Meum capillaceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Meum capillaceum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
capillaceum